Margone ima više značenja:
 Margone, Torino
 Margone, Trento